Tañada ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Tañada (1898–1992), philippinischer Politiker
 Wigberto Tañada (* 1934), philippinischer Politiker

Siehe auch:
 Tanada